Alacranera puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum
 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides
 el nombre común de la planta Heliotropium europaeum
 el nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa